Miejscowości:
 Callender (Iowa)
 Callender (Kalifornia)

Osoby:
 Emmanuel Callender
 Beverley Callender
 Red Callender